Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS San Jacinto, nach der Schlacht von San Jacinto:

 USS San Jacinto (1850), eine Fregatte, in Dienst von 1850 bis 1865
 USS San Jacinto (CVL-30), ein Leichter Flugzeugträger der Independence-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1947
 USS San Jacinto (CG-56), ein Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, in Dienst seit 1988

San Jacinto